Соревнования по спортивной гимнастике прошли на Летней Универсиаде 2017 с 19 по 23 августа в Тайбэй Сити (Китайская Республика). Всего было разыграно 14 комплектов наград.

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Универсиады 2017
 Спортивная гимнастика на сайте Универсиады

Летняя Универсиада 2017
2017 год в гимнастике
2017
Гимнастика на Тайване